

Geografia e geologia 
 Catena – frazione di San Miniato in provincia di Pisa
 Catena – in esogeologia, termine usato per designare una serie di crateri o di depressioni allineate sulla superficie di un corpo celeste
 Catena, isola della Dalmazia del gruppo delle Incoronate
 Catena – l'unica frazione di Linguaglossa nella città metropolitana di Catania
 Catena – frazione di Villorba in provincia di Treviso
 Catena di Bocche – gruppo montuoso tra il Trentino Orientale e il Veneto
 Catena montuosa – in geografia, termine che indica un gruppo di montagne

Persone 
 Alejandro Catena (1994) – calciatore spagnolo
 Carolina Catena (1908 ca.–...) – attrice italiana
 Costantino Catena (1969) – pianista italiano
 Gerardo Catena (1967-1991) – carabiniere italiano, medaglia d'oro al Valor civile
 Giovanni Maria Catena, al secolo Vittorio Catena (1919-1992) – religioso e direttore di coro italiano
 Jerry Catena, propr. Gerlando Vito Catena (1902-2000) – mafioso statunitense
 Massimiliano Catena (1969-1992) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Michela Catena (1999) – calciatrice italiana
 Paolo Catena o Paulus Catena (...–362) – notabile imperiale romano
 Pietro Catena (1501-1576) – astronomo, filosofo, matematico, teologo e religioso italiano della Repubblica di Venezia
 Renato Catena (1918-1938) – militare italiano, decorato di Medaglia d'oro al valor militare
 Vincenzo Catena, conosciuto anche come Vincenzo di Biagio (1470 circa–1531) – pittore italiano

Tecnologia e scienze 
 Catena – in matematica, sinonimo di insieme totalmente ordinato o di sottoinsieme totalmente ordinato di un insieme parzialmente ordinato
 Catena – in teoria della probabilità, un processo stocastico con spazio degli stati discreto
 Catena – in metrologia, unità anglosassone di misura di lunghezza
 Catena – in tessitura, termine con cui si indica l'ordito
 Catena – in edilizia, elemento costruttivo
 Catena – organo meccanico di trazione, costituito da una successione di anelli chiusi o scomponibili, collegati fra di loro con una certa possibilità di movimento relativo, si distinguono:
 Catena per ormeggio
 Catena di sollevamento
 Catena di trasmissione (fra cui la catena per bicicletta)
 Catena di distribuzione permette la trasmissione del moto dall'albero motore all'albero a camme
 Catena da neve – strumento usato nei veicoli per poter circolare su superfici con neve

Altro 
 Catena – nome femminile italiano
 Catena – cognome italiano
 Catena – figura araldica
 Catena – famiglia storica italiana
 Catena – insieme di aziende o punti vendita
 Caserma Catena – ex caserma di Verona
 Catena di assicurazione – nell'alpinismo, l'insieme degli elementi per ottimizzare il sistema di sicurezza di una cordata

Pagine correlate
 Catene

Altri progetti